Алвіте () — португальська власна назва.

Топоніми

Алвіте (Кабесейраш-де-Башту) — парафія.
 Алвіте (Моймента-да-Бейра) — парафія.

Див. також 
 Альвітеш